Meeting Areva 2009 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 17 lipca na Stade de France w Paryżu. Zawody były czwartymi w cyklu Golden League w sezonie 2009.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

Golden League 2009
Meeting de Paris
2009 we Francji